Reinsberg steht für:

Gemeinden und Orte:

 Reinsberg (Fischenthal), Ortsteil der Gemeinde Fischenthal im Kanton Zürich
 Reinsberg (Niederösterreich), Gemeinde Reinsberg im Bezirk Scheibbs in Niederösterreich
 Reinsberg (Sachsen), Gemeinde Reinsberg im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Reinsberg (Wolpertshausen), Weiler der Gemeinde Wolpertshausen im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg
 Reinsberg (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft in der Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Kirchengemeinde Reinsberg, nach dem Ortsteil Reinsberg der Gemeinde Wolpertshausen benannte Kirchengemeinde des Kirchenbezirks Schwäbisch Hall, siehe Kirchenbezirk Schwäbisch Hall

Schlösser und Burgruinen:

 Schloss Reinsberg in Reinsberg (Sachsen)
 Burgruine Reinsberg in der Gemeinde Reinsberg im Bezirk Scheibbs in Niederösterreich

Reinsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carola Reinsberg, deutsche Archäologin und Hochschullehrerin
 Christoph von Reinsberg, kursächsischer Beamter
 Ida von Reinsberg-Düringsfeld (1815–1876), deutsche Schriftstellerin
 Otto von Reinsberg (1823–1876), deutscher Historiker, Sprach- und Kulturwissenschaftler
 Reinsberg (Adelsgeschlecht), nach dem Ort Reinsberg im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen benanntes Adelsgeschlecht

Siehe auch:

 Reinsberge, Gebirge in Thüringen
 Rheinsberg (Begriffsklärung)
 Reinberg